Cinachyra (spons), een geslacht van sponsdieren uit de klasse van de Demospongiae (gewone sponzen)
Cinachyra (kever), een geslacht van kevers uit de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae)